La Lega Nazionale B 1946-1947, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria dello Zurigo.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1947-1948.
      Retrocessa in Prima Lega 1947-1948.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Zurigo e La Chaux-de-Fonds promosse in Lega Nazionale A.
 Red Star Zurigo e Helvetia Berna retrocesse in Prima Lega.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1946 e 1947.
L'Express, annate 1946 e 1947.
L'Impartial, annate 1946 e 1947.
Le Temps, annate 1946 e 1947.
Tribune de Lausanne, annate 1946 e 1947.

Collegamenti esterni
 Stagione 1946/47 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1947 2